Апсагачево (Абсалачевы юрты)— село в Первомайском районе Томской области России. Входит в состав Улу-Юльского сельского поселения. Население  чел. () .

География 
Находится на востоке региона, в юго-западной части поселения, в таёжной зоне, у реки Чичкаюл.

Улицы: Береговая, Дорожная, Центральная.

История 
Изначально в Апсагачево проживали чулымские татары (чулымцы), которые к началу 20 века полностью ассимилировались среди русских.
По переписи 1897 года здесь проживало 97 человек из них 65 чулымцы и 32 русских.

В соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2004 года № 204-ОЗ село вошло в состав Улу-Юльского сельского поселения.

Население 

 Национальный состав
По переписи 1897 года основным населением были чулымцы.

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 98 %.

Инфраструктура 
МОУ Апсагачевская начальная общеобразовательная школа (Дорожная ул., 1).

ФАП, филиал ОГБУЗ «Первомайская районная больница»

Пилорама.

Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Остановка «Апсагачево» на региональной автодороге «с. Первомайское — Белый Яр» (69К-11).

Из Апсагачево в Совхозный посёлок идёт автодорога местного значения.

Примечания

Ссылки 
 Апсагачево на Викимапии

Населённые пункты Первомайского района (Томская область)